Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1996 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 44. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Roman Jankowski.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 27 października 1996
 Sędzia: Jerzy Kaczmarek

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1996

1996
1996 w sporcie żużlowym
1996 w polskim sporcie